Zomba, község Magyarországon, Tolna megyében, a Bonyhádi járásban
Zomba, körzet Malawiban, a Déli régióban
Zomba, város Malawiban, a Déli régióban, Zomba körzetben